Джедефра (Раджедеф) — фараон IV династии Древнего Египта, правивший в XXVI веке до н. э.

Правление

Происхождение и время правления 

Согласно Саккарскому и Абидосскому спискам и, вероятно, также Туринскому папирусу (хотя на самом деле имя в нём не сохранилось), преемником Хуфу стал Джедефра или Раджедеф. Последнее прочтение представляется более вероятным, поскольку Манефон передаёт его имя как Ратоисе(с), а Эратосфен называет его Рагосисом. Этот Ратоисес у Манефона находится не только после Суфиса [II] (Хафра), но и после Mенхереса (Менкаура). Видимо, поздние античные авторы, полагая, что строители огромных пирамид Гизы должны были править друг за другом, поместили Джедефру после Менкауры. Два жреца, осуществляющие заупокойные службы в его честь во времена возрождения его культа при XXVI династии, называют царей в следующей последовательности: Хуфу, Хафра, Джедефра. Большинство египтологов, предпочитая доверять в этом случае более ранним спискам, считают его старшим сыном и, по всей видимости, преемником Хуфу. В сказках папируса Весткар упоминается сын Хуфу царевич Хорджедефр (Джедефхор), которого вполне можно отождествить с этим фараоном. Царевич Сехемкара сообщает, что он жил при Хафре, Менкауре, Шепсескафе, Усеркафе и Сахуре, и не упоминает Джедефру после Хафры или Менкауры. С другой стороны, его имя не упоминается и в надписи царицы Мертититес, которая сообщает о её родстве со Снофру, Хуфу и Хафрой. Однако это могло быть вызвано семейной враждой. Имя Джедефры в царском картуше вместе с рабочими пометками строителей найдено на известняковой перекладине, закрывавшей «док» с солнечной ладьёй Хуфу, значит, он «контролировал» погребение отца и, следовательно, правил после него.

Туринский царский папирус отводит Джедефре 8 лет правления, но этот документ в части листа, касающейся IV династии, фрагментарен и имя Джедефры там не сохранилось. Манефон приписывает своему Ратоисесу 25 лет, однако числа, которые он приводит, говоря об этой династии, совершенно необоснованны. На каменных блоках перекрывающих яму с солнечной ладьёй фараона Хуфу, наряду с картушем Джедефры, сохранилась и дата — «11 раз счёта». Имеется в виду подсчёт крупного рогатого скота с целью взимания налогов. Однако эти подсчёты, обычно проводящиеся раз в два года, иногда могли проводиться и каждый год. Соответственно эта дата могла указывать на любой год правления фараона, начиная с 11-го и заканчивая 22-м. К тому же непонятно на чьё время правления она указывает — Хуфу или Джедефры.

Имена фараона 
Имя Джедефра в переводе с древнеегипетского означало «Упрочил себя Ра». Некоторые египтологи читают имя Джедефра, как Раджедеф, вынося имя солнечного бога Ра на первое место (в таком случае переводится: «Ра упрочил себя»). Это не противоречит законам древнеегипетской иероглифической письменности, где имя бога и фараона выносилось вперёд даже тогда, когда писалось в конце. Имя Джедефра, как и имена других сыновей Хуфу — Хафра и Баэфра, — содержит имя солнечного бога Ра, таким образом, Джедефра стал первым фараоном с именем в честь Ра. Это свидетельствует о росте значения гелиопольского культа Ра. Кроме того, при Джедефре впервые засвидетельствован царский эпитет «Сын Ра», ставший позже частью царской титулатуры. Хоровым именем этого фараона было Хепер, «Творец».

События правления 

О правлении Джедефры практически ничего не известно. Надписи свидетельствуют о том, что Джедефра отправил экспедицию в оазис Дахла в Ливийской пустыне, как это два раза делал до него и его отец Хуфу. Целью всех этих экспедиций было получение минеральных пигментов. Примерно в 60 км от Дахлы у подножия песчаной скалы получившей название в честь фараона — «Воды горы Джедефры» были вырыты колодцы и оборудованы склады.

Скудный обломок староегипетской летописи, сохранивший несколько известий об этом царствовании, сообщает, о том, как были вырезаны священные плиты из гранита, высотой свыше 7 м, и какой памятник был сооружён богине Баст.

Пирамида 

Джедефра приказал построить пирамиду в Абу Раваше, расположенном в десятке километров к северо-западу от Великой Пирамиды. Это самая северная из всех египетских пирамид. Однако, не очень понятен выбор такого скромного плато с резко выраженным естественным наклоном, и, более того, трудным доступом, если только не иметь в виду исключительность его географического положения: с севера оно возвышается над Дельтой, с юга — над всем мемфисским плато, вершиной которого является. Такое положение могло бы подтвердить строительство памятника, названного Сехеду-Джедефра, «Джедефра — [звезда] Сехеду». Поскольку с востока, юга и запада доступ на плато Абу Раваш затруднён, к северо-востоку понадобилось построить наискось дорогу, более 1,5 км длиной, которая была удобна для доставки камней для строительства. По-видимому, Джедефре удалось закончить пирамиду, так как сохранились нижние ряды её великолепной каменной облицовки. У Хуфу пирамида была облицована белым известняком, а у Джедефры, по меньшей мере внизу, — красным гранитом, привезённым с юга страны.

Первоначально длина основания пирамиды составляла 106,2 м, но на сегодняшний день она несколько короче и равна лишь 97 м. Угол наклона стен позволяет предположить, что пирамида могла достигать высоты 66 м. Однако, современное состояние сооружения, хищное растаскивание материалов которого началось ещё в римское время и продолжалось до конца XIX века, достигая, по словам Питри, по 300 верблюдов со стройматериалами в день, не позволяет установить, какую форму оно имело по завершении строительства. Ныне она представляет собой лишь жалкую кучу руин, самый высокий её выступ не достигает и 10 м.

Более или менее удовлетворительно сохранилась лишь её подземная часть, доступная до погребальной камеры; дело в том, что строилась она методом «открытой ямы» и после разрушения поверхностной части так и осталась открытой. Длина входного коридора — около 50 метров. Стены ведущих вниз коридоров, также как и стены погребальной камеры, были выложены большими блоками известняка и гранита толщиной около двух метров.

От кирпичного заупокойного храма у восточной стороны пирамиды почти ничего не осталось. Развалины нижнего храма находятся где-то под песком, если идти по «восходящей» дороге, трасса которой частично прослеживается на протяжении 750 метров. Восточнее заупокойного храма в скальной породе вырублена траншея десятиметровой глубины, длиной 35 метров и шириной 3,7 метра. Она, несомненно, предназначалась для царской «солнечной ладьи». Дно её покрыто красноватой известняковой крошкой и обломками. В них легко узнаются фрагменты статуй, разбитых, без сомнения, умышленно и одновременно. Разбитые изваяния Джедефры, возможно, свидетельствуют о междоусобной борьбе двух братьев, закончившейся победой Хафры.

В поздний период встречаются упоминания о заупокойном культе этого фараона, и известны имена двух или трёх жрецов его духа.

Статуи 

Все известные статуи Джедефры, вероятно, происходят из его пирамидального комплекса в Абу-Раваше. Ни одна из них не сохранилась полностью, и только четыре показывают портрет фараона. Статуи хранятся в Лувре в Париже, Египетском музее в Каире и Государственном музее египетского искусства в Мюнхене. Фрагменты находящиеся в Париже и Каире были обнаружены Эмилем Шассином во время его раскопок между 1901 и 1924 годами в яме для «солнечной ладьи» при пирамиде Джедефра и её окрестностях.

Самая большая и известная находка — голова сфинкса имеющая портретные черты Джедефры, высеченная из красного песчаника. Царь изображён в головном платке немес. Подбородок и нос носят следы разрушения. На глазах видны остатки чёрной краски, изображающей радужную оболочку. Следующий фрагмент головы статуи Джедефры, высотой 12 см, показывает царя с короной на голове. Поскольку её верхняя часть разрушена, неясно, является ли она Белой короной Верхнего Египта или Красной короной Нижнего Египта. В Лувре также хранится нижняя часть статуи, изображающей сидящего Джедефру. На этом фрагменте сохранилось собственное имя, а также хорово имя фараона. Слева от ног правителя изображена сидящая на бёдрах царица, значительно меньшего размера. Кроме этого, коллекция Лувра располагает некоторыми обломками ещё одной статуи Джедефры и его супруги .

Египетский музей в Каире располагает двумя статуэтками, изображающими Джедефру. Первая (JE 35138) высотой 14 см изображает его в платке немес, вторая (JE 35139) имеет размер 19 см и носит белую корону Верхнего Египта.

Государственный музей египетского искусства в Мюнхене владеет 39 фрагментами статуй, приобретёнными из частной коллекции, но первоначальное их происхождение, возможно, также из погребального комплекса в Абу-Роаше.

Семья 
Женат Джедефра был, видимо, дважды на своих сводных сёстрах, но ничто не указывает на то, что Хентетенка и Хетепхерес II (вдова Каваба) одновременно исполняли роль супруг. Не исключено, что линия Джедефры продолжилась — предполагают, что его старший сын Бака  всего год был на троне после смерти царя Хафры. Возможно, этому почти эфемерному царю принадлежит недостроенная пирамида в Завиет эль-Ариане, очень похожая на сооружение в Абу-Роаше по конструкции погребальной камеры, но значительно больше — с площадью основания 200 × 200 метров. Также дочь Джедефры от второго брака (то есть от Хетепхерес II) Неферхетепес, возможно, была матерью царя V династии Усеркафа. Однако сыновья Джедефры (их было двое, Небка под вопросом) на трон так и не взошли.

Культурное влияние 
Действие первой части романа-дилогии И. Ефремова «На краю Ойкумены» («Великая дуга») — «Путешествие Баурджеда» — начинается во время правления Джедефры. В романе Джедефра стремится продолжить славу фараона Джосера и по совету Мен-Кау-Тота, верховного жреца бога Тота, посылает на юг с целью поиска знаменитой загадочной страны Пунт морскую экспедицию под началом своего казначея Баурджеда. Через два года после начала экспедиции фараон Джедефра становится жертвой заговора жрецов бога Ра, соперничающими со жрецами Тота. Новым фараоном становится Хафра, брат Джедефры, возобновляющий строительство великой пирамиды.

Родословие Джедефры

См. также 
 Список фараонов

Примечания

Литература

Ссылки 
 Потерянная пирамида в Гизе
 Генеалогия 4 династии

Правители Африки XXVI века до н. э.
Фараоны IV династии